Onderstaande lijst geeft de Nationale Secties van de Theosofische Vereniging met hun oprichtingsjaar.

Waar gegevens beschikbaar zijn, linkt de naam van het land naar een artikel over die sectie (wordt aan gewerkt)

1886	Verenigde Staten van Amerika
1888	Engeland
1891	India
1895	Australië
1895	Zweden
1896	Nieuw-Zeeland
1897	Nederland
1899	Frankrijk
1902	Duitsland
1902	Italië
1905	Cuba
1907	Finland
1909	Zuid-Afrika
1911	België
1912	Indonesië
1919	Mexico
1920	Argentinië
1920	Brazilië
1921	IJsland
1921	Portugal
1921	Spanje
1928	Griekenland
1933	Filipijnen
1947	Oost- en Centraal Afrika
1956	West-Afrika
1965   Bolivia
2013   Oekraïne

Secties in oprichting
In een aantal landen is de Theosofische Vereniging vertegenwoordigd, doch is nog niet aan de criteria voldaan voor de oprichting van een Nationale Sectie: 

1885 Myanmar (L.A.)
1907 Hongarije (P.A.)
1910 Zwitserland (P.A.)
1910 Schotland (R.A.)
1912 Oostenrijk (R.A.)
1913 Noorwegen (R.A.)
1919 Ierland (R.A.)
1920 Chili (R.A.)
1922 Wales (R.A.)
1924 Peru (P.A.)
1924 Canada (R.A.)
1925 Puerto Rico (P.A.)
1925 Venezuela (P.A.)
1925 Uruguay (R.A.)
1925 Paraguay (L.A.)
1926 Sri Lanka (P.A.)
1929 Maleisië (L.A.)
1929 Centraal Amerika (R.A.)
1937 Colombia (P.A.)
1948 Pakistan (P.A.)
1954 Israël (L.A.)
1971 Japan (L.A.)
1987 Dominicaanse Republiek (P.A.)
1990 Zuidoost-Azië (P.A.)
1990 Singapore (L.A.)
1992 Slovenië (R.A.)
1997 Costa Rica (P.A.)
1997 Togo (R.A.)
1997 Ivoorkust (R.A.)
2003 Rusland (P.A.)
2012 Qatar (L.A.)
2013 Bangladesh (P.A.) 

Verklaring van de afkortingen
R.A.: Regionale associatie
P.A.: Presidentieel agentschap
L.A.: Loge rechtstreeks aangesloten bij de Internationale Theosofische Vereniging in Adyar

Theosofie